

Niemcy 
1 gmina:
 Buchhorst – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg

1 dzielnica miasta:
 Buchhorst – dzielnica Oebisfelde-Weferlingen

1 wyspa:
 Buchhorst – wyspa w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn

Polska 
Dawna nazwa:
 Żelimucha